A A-League 2006-07 foi a segunda edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve inicio em agosto de 2006 e término em março de 2007. 

Com a participação de oito equipes. O Melbourne Victory sagrou-se campeão.

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2006 no futebol
2007 no futebol
2006 na Austrália
2007 na Austrália